Il existe trois arts martiaux portant le nom de Taido :

 le  dont le fondateur est Seiken Shukumine ;
 le  dont le fondateur est Nakai, qui n'est pratiqué qu'au Japon ;
 le Taï-do, pratiqué en Europe, dont le fondateur est le français Robert Cassol.